Муса Изамутдинович Таймазов (8 апреля 1984 года, Кяхулай, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский легкоатлет, чемпион Паралимпиады-2020 в Токио, рекордсмен мира (35.42м), бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 по метанию клаба (булава).

Биография 
По национальности кумык, родился в посёлке старый Кяхулай. Учился в махачкалинской школе № 11. Разведен. Имеет дочь.

Травма позвоночника 
После окончания школы уехал на заработки в город Сургут. В 2004 году, в возрасте 20 лет, купаясь в озере, неудачно нырнул и получил травму шейного отдела позвоночника.

После травмы была долгая реабилитация.

Образование 
В 2017 году перевелся из московского ВУЗа на физкультурный факультет в ДГПУ. Окончил в 2020 году.

Карьера 
С 2010 года занимался регби на колясках. Являлся членом сборной России по регби (с 2012 по 2017 гг.).Является членом сборной России по лёгкой атлетике с 2018 года.
Рекордсмен России и мира по метанию клаба.

Достижения 
 Двукратный чемпион России по регби: 2012, 2015
 Серебряный призёр открытого чемпионата Франции (Париж 2019г)
 Бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании клаба — 2019.
 Четырёхкратный чемпион России по лёгкой атлетике в метании клаба: 2018, 2019, 2020, 2021.
 Чемпион Паралимпиады-2020 в Токио в 2021 г.

Государственные награды 
 Орден Дружбы (11 сентября 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XVI Паралимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).
 Заслуженный мастер спорта России

Примечания 

Чемпионы России по лёгкой атлетике
Чемпионы России по регби
Выпускники Дагестанского технического университета
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Чемпионы Паралимпийских игр от Паралимпийского комитета России